Linafoot (2010) była 49. sezonem najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Demokratycznej Republice Konga. Tytułu nie obroniła drużyna TP Mazembe. Nowym mistrzem został zespół AS Vita Club.

1. runda

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Grupa E

Grupa F 

W 2. rundzie zapewniony udział miała drużyna TP Mazembe jako obrońca tytułu.

2. runda

Grupa 1

Grupa 2

Grupa mistrzowska

Zobacz też 
 Linafoot

Bibliografia 
 
 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Demokratycznej Republice Konga
2010 w piłce nożnej
2010 w Afryce